Second Division – serie del campionato inglese di calcio, sostituita da Football League Championship.
 Second Division – serie del campionato di gibilterriano di calcio
 Second Division – serie del campionato sudafricano di calcio